Megacyclops niceae – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1940 roku przez zoologa o nazwisku Mann.

Przypisy 

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1940 roku